СЕХА лига 2014/15. је 4. сезона регионалне рукометне лиге. Због спонзорског уговора са Гаспромом се званично назива Гаспром Јужни ток лига. У односу на претходну сезону место црногорског Ловћена заузео је представник Мађарске Веспрем, а и међу српским учесницима дошло је до промене будући да је уместо Партизана пласман у лигу овога пута изборио Раднички Крагујевац. 

У овој сезони дошло је и до измене у систему такмичења:
 Завршни турнир је проширен са четири на шест учесника.
 Две првопласиране екипе лигашког дела обезбеђују директан пласман у полуфинале завршног турнира.
 За преостала два места у полуфиналу боре се екипе које су лигашки део завршиле пласиране од трећег до шестог места и оне се у четвртфиналним сусретима упарују по систему 3-6, 4-5.

Учесници у сезони 2014/15.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Завршни турнир шесторице (Фајнал-сикс) 
Завршни турнир шесторице у сезони 2014/15. одржаће се од 25. до 29. марта 2015. године у Веспрем арени у Веспрему.

Четвртфинале

Полуфинале

За треће место

Финале

Спољашње везе 
 Званични сајт лиге

С
Рукомет у 2014.
Рукомет у 2015.